Museumspreise sind Auszeichnungen, die an ein Museum vergeben werden.

Museumspreise (Auswahl) 
 Bayerischer Museumspreis 
 Europäisches Museum des Jahres
 Kenneth Hudson Award
 Lotto-Museumspreis Baden-Württemberg
 Museum des Jahres
 Museumspreis des Europarates
 Österreichischer Museumspreis
 Sächsischer Museumspreis
 Tiroler Museumspreis

Einzelnachweise 

Museumspreise
 
Liste (Museumswesen)